Chippewa es el nombre de varios condados de Estados Unidos:

Condado de Chippewa (Míchigan)
Condado de Chippewa (Minnesota)
Condado de Chippewa (Wisconsin)